Лос Масатлекос — мексиканская преступная группировка, ранее бывшая под контролем картеля Бельтран Лейва (до распада картеля в 2011 году).  В настоящее время группировкой руководят Эктор Бельтран Лейва и Фаусто Исидро Меса Флорес.

Деятельность 
Группировка Лос Масатлекос была сформирована в прибрежном городе Масатлан, откуда она взяла своё имя. Первоначально банда была на службе у наркобарона Альфредо Бельтран Лейва (Эль Мочомо) до тех пор, пока он не был арестован мексиканскими властями в 2008 году. После этого ареста группировкой стал руководить брат Альфредо Бельтран Лейва Гектор, который также стал лидером Бельтран Лейва Картеля. Группа являлась одной из крупнейших банд, ассоциированных с картелем.

Лос Масатлекос находятся в состоянии войны с картелем Синалоа. Также её участники  ответственны за многочисленные случаи убийств и похищений людей в штатах Синалоа и Дуранго.

Эктор Лейва был арестован 1 октября 2014 г. мексиканской армией.

Примечания

Ссылки 
Borderland Beat — The Gang That Took on Chapo: Los Mazatlecos
Excélsior — El narco provoca éxodo en Sinaloa; 665 familias abandonan la entidad

Преступные группировки в Мексике
Нарковойна в Мексике